Растяже́ние:
 Растяжение связок — вид травмы.
 Растяжение-сжатие — тип деформации.
 Растяжение (геометрия) — операция над многогранником.
 Растяжение (математика) — преобразование плоскости.

См. также 
 Растяжка